Brezakovec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Zagorska Sela, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 86 stanovnika te 39 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji